Giovanni Alberto Colombo (1708-1770), fisico e astronomo italiano
Giovanni Colombo (1714-1772), politico e diplomatico veneziano 
Giovanni Colombo (1902-1992), cardinale e arcivescovo italiano
Giovanni Colombo (1905), calciatore italiano
Giovanni Colombo (1908-1972), pittore italiano
Giovanni Colombo (1931), calciatore italiano
Giovanni Colombo (1937-1993), imprenditore e dirigente sportivo italiano

Pagine correlate
Gianni Colombo